Plaats in Indonesië
 Poko (Jambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Poko (Pringkuku), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
Anders
 Poko (Congo-Kinshasa), een plaats in Congo-Kinshasa